Kopeć – wieś w województwie wielkopolskim
 Kopeć (herb szlachecki)

Osoby noszące nazwisko Kopeć:
 Barbara Bielinis-Kopeć (ur. 1964) – polska konserwator zabytków, od 2005 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 Dominik Kopeć (ur. 1995) – polski lekkoatleta, specjalizujący się w biegach sprinterskich
 Tadeusz Kopeć (1881–1950) – polski lekarz–pediatra
 Tadeusz Kopeć (1905–1949) – polski prawnik, dziennikarz, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938) w II Rzeczypospolitej
 Tadeusz Kopeć (ur. w 1960) –  polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji, senator VIII kadencji w III Rzeczypospolitej